Il singolare del torneo di tennis Busan Open Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Alexander Peya che ha battuto in finale Lu Yen-Hsun 6-3, 5-7, 6-3.

Teste di serie 

 Lu Yen-Hsun (finale)
 Alexander Peya (Campione)
 Danai Udomchoke (semifinali)
 Wang Yeu-tzuoo (primo turno)

 Marco Chiudinelli (quarti di finale)
 Takao Suzuki (secondo turno)
 Igor' Kunicyn (semifinali)
 Uros Vico (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Busan Open Challenger 2004